

Cinema 
T2 Trainspotting - um filme britânico.

Eletrônica 
STTW-T2 - um satélite de comunicação.
100BASE-T2 - uma forma de rede Fast Ethernet.
UltraSPARC T2 - um microprocessador.

Transporte
Production-T2 -  uma subcategoria de carro de rali.
Volkswagen T2 Microbus - uma van modificada.

Outros

Desambiguação